Frederick Varley (1881-1969) – pittore canadese
John Varley (1957-) – scrittore e autore di fantascienza statunitense
John Varley (1778-1842) – acquarellista inglese

Varley – cortometraggio del 1953 diretto da Allan Wargon